



Вінницька область 
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Бабин.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Бар.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Бережани.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Бохоники.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Брацлав.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Бугаків.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Верболози.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в Вінниці. (також є провулок)
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Гранів.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Дашів.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Жмеринка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Зелене.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Іванівці.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Іллінці.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Ільківка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Ковалівка.
 Провулок Ватутіна — провулок в селі Кожанка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Кудлаї.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Люлинці.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Лядова.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Липовець.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Миколаївка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Муровані Курилівці.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Михайлівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Немирів.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Нова Гребля.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Нова Ободівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Ободівка. (також є провулок)
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Оратів.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Орлівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Пилипи.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Пляхова.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Погребище.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Порик.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Приборівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Сальниця.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Суворовське.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Сугаки.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Тернівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Трибусівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Турбів.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Хмільник.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Чеснівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Шарапанівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Шаргород.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Шепіївка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Шпиків.

Волинська область 
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Вербка. (також є провулок)
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Камінь-Каширський. (також є провулок)
 Провулок Другий Ватутіна — провулок в місті Ковель.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Стара Вижівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Торчин.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Турійськ.

Дніпропетровська область 
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Безбородькове.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Болтишка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Василівка-на-Дніпрі.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Верхівцеве.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Верхньодніпровськ.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Гаврилівка. (також є провулок)
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Грушівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Жовті Води. 
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Запорізьке.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Зелене.
 Провулок Ватутіна — провулок в селі Іванівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Квітуче. 
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Кременівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Кулішеве. 
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Лозуватка. 
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Нетесівка. 
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Нікополь.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Новоіванівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Новоселівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Олексіївка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Покров.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Прядівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Синельникове.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Томаківка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Шевське.

Донецька область 
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Азовське. 
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Бахмут. (також є провулок)
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Білозерське.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Костянтинівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Катеринівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Красногорівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Курдюмівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Лиман.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Маріуполь.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Миронівський.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Новогродівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Новокраснівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Первомайське.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Родинське.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Сергіївка.
 Провулок Ватутіна — провулок в місті Сіверськ.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Слов'янськ.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Українськ.

Житомирська область 
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Агатівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Андрушівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Бараші.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Безпечна.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в Бердичеві. (також є провулок)
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Великі Міньки.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Великі Низгірці.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Високе.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Гальчин.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Гришківці. (також є провулок)
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Діброва.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Забара.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Закутинці.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Залісся.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Зарубинці.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Ємільчине.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Кикишівка. (також є провулок)
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Корнин.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Крилівка, Вчорайшенська сільська громада.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Крилівка, Червоненська селищна громада.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Народичі.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Попільня. (також є провулок)
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Попільня. (також є провулок)
 Провулок Ватутіна — провулок в місті Радомишль.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Рачки.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Селець.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Сингаї.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Сингаївка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Старосілля. (також є провулок)
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Старошийка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Филинці.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Чорнорудка.

Закарпатська область 
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Великі Ком'яти. (також є 3 провулки)
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Драгово.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Угля.

Запорізька область 
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Бердянськ.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Василівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Залізничне.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в Мелітополі.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Токмак.

Київська область 
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Балико-Щучинка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Баришівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Бикова Гребля.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Бишів.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Борова.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в Бучі. 
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Велика Олександрівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Винарівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Вишгород.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Ворзель. (також є провулок)
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Вороньків.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Гатне. 
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Глеваха.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Гостомель.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Гостролуччя.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Грузьке.
 Провулок Ватутіна — провулок у селі Дениси.
 Провулок Ватутіна — провулок у селі Дернівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Димер.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Ірпінь.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Кагарлик. (також є провулок)
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Калинівка. 
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Кищинці.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Комарівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Лісники. (також є провулок)
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Лосятин.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Лютіж.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Маковище.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Мар'янівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Миронівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Музичі.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Неграші.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Одайпіль.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Осикове.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Перемога. (також є провулок)
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Пісківка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Проліски.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі П'ятигори.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Рожівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Селище. (також є провулок)
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Сквира.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Стави.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Ставище.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Черепинка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Шамраївка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Щербашинці. 
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Яготин.

Кіровоградська область 
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Бандурове. Голованівського району
 Провулок Ватутіна — провулок в селі Бандурове. Кропивницького району
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Березівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Вільшанка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Гайворон.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Голованівськ.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Ємилівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Кам'яна Криниця.
 Провулок Ватутіна — провулок у місті Кропивницький. (також є тупик)
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Мала Вільшанка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Новгородка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Новоархангельськ.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Новоолександрівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Олександрівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Олександрія.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Петрове.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Помічна.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Рядове.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Світловодськ.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Степанівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Таужне.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Тишківка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Торговиця.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Хащувате.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Устинівка.

Луганська область 
 Провулок Ватутіна — провулок в смт. Борівське.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Золоте.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Лисичанськ.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Новопсков.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Привілля.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Рубіжне. (також є провулок)
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Сватове.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Станиця Луганська.
 Квартал Ватутіна — квартал у місті Старобільськ.

Миколаївська область 
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Берізки.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Єланець.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Новоолександрівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Новопетрівське.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Прибузьке.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Шмідтове.

Одеська область 
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Ананьїв.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Велика Михайлівка.
 Провулок Ватутіна — провулок в селі Випасне.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Воробіївка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Затишшя.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Кам'яне.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Новоборисівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Овідіополь.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в Одесі. 
 Узвіз Ватутіна — узвіз в селі Нерубайське.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Саврань.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Стрюкове.

Полтавська область 
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Артелярщина.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Бричківка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Власівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Володимирівка.
 Провулок Ватутіна — провулок в місті Гадяч.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Гиряві Ісківці.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Гребінка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Деревки.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Диканька.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Зіньків.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Іскрівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Кобеляки.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Котельва.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Лохвиця.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Лютенька.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Максимівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Мартинівка. (також є провулок)
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Недогарки.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Нижні Рівні.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Новофедорівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Опішня.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Патлаївка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Петрівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Петрівка-Роменська.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Піщане.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в Полтаві.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Пришиб.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Радивонівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Садове.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Хорол.
 Провулок Ватутіна — провулок в селі Шенгаріївка
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Шилівка
.

Рівненська область 
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Корчів'я
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Ледне
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Рафалівка

Сумська область 
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Боромля (також є провулок)
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Буринь
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Велике Озеро
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Глухів
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Грінченкове
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Кам'янецьке
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Комарівка
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Лушники
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Люджа
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Михайлівка
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Піски 
 Провулок Ватутіна — провулок в селі Слобода 
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Солдатське
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Терни
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Тростянець
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Хустянка
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Шостка (також є 2 провулки)

Тернопільська область 
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Погрібці

Харківська область 
 Вулиця Ватутіна — вулиця в Барвінкове. 
 Вулиця Ватутіна — вулиця в Близнюках. 
 Провулок Ватутіна  — провулок в смт. Буди.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в Змієві. (також є провулок і в'їзд)
 Вулиця Ватутіна — вулиця в Дергачах. 
 Провулок Ватутіна  — провулок в смт. Козача Лопань. 
 Вулиця Ватутіна — вулиця в Куп'янську. (також є в'їзд)
 Вулиця Ватутіна — вулиця в Люботині.  (також є провулок і в'їзд)
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Лозова.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в Орільці. (також є провулок)
 Вулиця Ватутіна — вулиця в Панютиному. 
 Вулиця Ватутіна — вулиця в Південному. (також є площа)
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Слатине.
 Провулок та Вулиця Ватутіна — вулиці в Харкові. 
 Вулиця Ватутіна — вулиця в Чугуєві. (також є провулок)

Херсонська область 
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в смт. Антонівка.
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в смт Велика Лепетиха.
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в селищі Іллінка.

Хмельницька область 
 Провулок Ватутіна —  провулок в селі Гута-Морозівська.
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в місті Деражня.
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в селі Колибаївка.
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в смт. Летичів.
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в селі Лісківці.
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в селі Мазники.
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в селі Розсохи. (також є провулок)
 Провулок Ватутіна — провулок в місті Старокостянтинів.

Черкаська область 
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в селі Багачівка.
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в селі Бродецьке.
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в селі Будище.
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в селі Бузівка.
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в селі Валява.
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в селі Велика Севастянівка.
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в селі Великі Канівці.
 Провулок Ватутіна —  провулок в селі Вільховець.
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в селі Гельмязів. (також є провулок)
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в селі Гончариха.
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в місті Городище.
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в смт. Драбів.
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в селищі Драбове-Барятинське.
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в смт. Єрки.
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в смт. Катеринопіль.
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в селі Княжа Криниця. (також є провулок)
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в місті Корсунь-Шевченківський. 
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в селі Красенівка. 
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в селі Кривчунка. (також є провулок)
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в селі Мала Маньківка.
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в селі Молодецьке.
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в місті Монастирище. (також є провулок)
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в селі Пальчик.
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в селі Пединівка.
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в селі Подібна.
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в селі Подільське.
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в селі Ромейково.
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в селі Соколівка.
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в селі Старі Бабани.
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в смт. Цвіткове.
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в смт. Цибулів. (також є провулок)
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в селі Хацьки.
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в селі Шрамківка.
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в селі Шуляки.
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в селі Ямпіль.

Чернівецька область 
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в селі Аршиця.
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в селі Горішні Шерівці.
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в селі Кам'яна.
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в смт. Кельменці. (також є 2 провулки)
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в селі Клішківці.
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в селі Корчівці. (також є 3 провулки)
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в селі Нижні Петрівці. (також є 5 провулків)
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в селі Рашків. (також є провулок)
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в селі Рукшин.
 Вулиця Ватутіна —  вулиця в селі Тереблече.

Чернігівська область 
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Бобровиця.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Булахів. (також є провулок)
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Вишнівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Гладке.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Лосинівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Лубенець. 
 Вулиця Ватутіна — вулиця в Мені.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Ніжин.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Остер.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Карпилівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Карпоки.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Кинашівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Крехаїв.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Петрівка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Пустинки.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Рудня.
 Провулок Ватутіна — провулок в селі Рудьківка.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Салтикова Дівиця. (також є провулок)
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Самсони.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Савин.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в селі Скрипчин.
 Провулок Ватутіна — провулок в селі Степові Хутори.

Окуповані території 
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Алчевськ
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Антрацит
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Амвросіївка
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Бахчисарай
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Боково-Хрустальне
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Вознесенівка
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Голубівка
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Горлівка
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Дебальцеве
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Джанкой
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Довжанськ
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Докучаєвськ
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Зимогір'я
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Зоринськ
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Зугрес
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Зуївка
 Провулок Ватутіна — провулок в місті Іловайськ
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Кадіївка
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Кальміуське
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Керч
 Вулиця Ватутіна — вулиця в Луганську. 
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Нижня Кринка
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Макіївка
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Межове
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Пелагіївка
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Первомайськ
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Петрово-Красносілля
 Вулиця Ватутіна — вулиця в Севастополі. 
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Севастополь.
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Сєверне. 
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Сорокине
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Харцизськ
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Хрестівка
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Хрустальний
 Вулиця Ватутіна — вулиця в смт. Чорнухине
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Шахтарськ
 Вулиця Ватутіна — вулиця в місті Ясинувата

Колишні назви 
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Віталій Тишкун в селі Бадівка
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Семена Цванга у місті Балта
 Вулиця Ватутіна — колишня назва Північної вулиці в Бахмачі.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Дмитра Боровика в Баштанці.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Гетьмана Сагайдачного в Березані.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва Шкільної вулиці в Білицькому.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Михайла Дорошенка в Білої Церкві.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Качанівка у місті Білопілля.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Запорожців у місті Біляївка.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці 92-ї бригади у місті Богодухів.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Андрія Хоменка у місті Богуслав.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Старокиївська в місті Бориспіль.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Василя Стуса в Боярці.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Василя Кириченка в Броварах.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Незламна у місті Васильків.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Сергія Цимбалюка у селі Велика Березна.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Кубикова в Виноградові.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Кузьми Скрябіна у місті Вишневе.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва Лісової вулиці в Вільчі.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва Козацької вулиці в Вознесенську.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Ломоносова в Волновасі.Вулиця Ватутіна — колишня назва Затишної вулиці в Гірнику.Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в селі Глибоке. Вулиця Ватутіна — колишня назва Привітної вулиці в Глобиному.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Леонтовича в Гнівані.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Поштова у смт. Городниця.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Олександра Мельника у місті Городок.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Ігоря Сливки в Горохові.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Степана Усса в Градизьку.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Вербицького в Демидівці.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва узвозу Воздвиженського в Дніпрі. 
 Вулиця Ватутіна — колишня назва Вишневої вулиці в Добропіллі.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Гетьмана Івана Мазепи в Долинської.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Пилипа Орлика в Дружківці.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Свободи в місті Дунаївці. 
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Івана Ґонти в Жашкові.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва проспекту Незалежності в Житомирі.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Київська у місті Заводське.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Петра Третяка в Запоріжжі.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Павла Скоропадського в Звенигородці.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва Центральної вулиці в Згурівці.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Бориса Возницького в Здолбунові.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Генерала Кульчицького в Знам'янці.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Сергія Шелухіна в Золотоноші.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Олега Габорака в смт Іванків.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва Семінарської вулиці в Ізмаїлі.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Генерала Костенка в Ізюмі.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва Давньоруської вулиці в Камені-Каширському.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Івана Сірка в Кам'янському.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Костянтина Гудзенка в Кам'янці.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Винниченка в Карлівці.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Клима Савури у місті Ківерці.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Тобілевича в Кіцмані.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Територіальної оборони у Києві.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Шарля де Голля в Кодимі.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Івана Шевченка в Козельці.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Шкільна у місті Козятин.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Євгена Коновальця в Конотопі.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Юності в смт. Королево.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Михайла Стельмаха в Коростені.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Данила Галицького у місті Коростишів.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва Костопільської вулиці в Костополі.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Єдності у селі Княжичі.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Польової в селі Коса Рішнівка.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва Братів Заведюків у місті Кременець.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Майора Пугача у місті Кременчук.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Визволителів в Кремінної.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Федора Караманиць у місті Кривий Ріг.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Максима Рильського в Кролевці.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Миколи Міхновського в Кропивницькому.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Незалежності вулиця в селі Кураж
 Вулиця Ватутіна — колишня назва Калинової вулиці в Кураховому.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Івана Мазепи у місті Лебедин
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Академіка Слєщинського в Лисянці.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва Польової вулиці в Лосинівці.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Василенкове Поле у місті Лубни.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва Тихої вулиці в Любашівці.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці В'ячеслава Липинського в Любомлі.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва Професійної вулиці в Малої Висці.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Генерала Горбатюка в місті Малин.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Івана Мостового у місті Марганець.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Володимира Вернадського у місті Мерефа.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Гетьмана Сагайдачного в Миколаєві.  
 Вулиця Ватутіна — колишня назва Соборної вулиці в Мирнограді.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Капорнаї Йожефа у місті Мукачево.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Вербної у смт. Нова Водолага.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Максима Кривоноса в Нововолинську.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Дениса Бочарова у місті Новоград-Волинський.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва Бессарабської вулиці в Новомиргороді.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва Козацької вулиці в Нововоронцовці.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Князя Святослава у місті Новоукраїнка.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва Козацької вулиці в Обухові.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Самуеля Едельса в Острозі.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Радісна у місті Павлоград.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Трипільська у місті Переяслав.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва Широкої вулиці в Петропавлівці.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Яблуневої в селі Пирогівці.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Європейська у місті Подільськ.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Богдана Ступки в Покровську.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва Зразкової вулиці в Пологах.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва Сонячної вулиці в Полонному.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Костельної у смт. Понінка.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Григорія Сковороди в Попасної.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Івана Мазепи в Прилуках.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Героїв Майдану в Радомишлі.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Теодара Ромжі в Рахові.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Левадна у місті Решетилівка.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва Зоряної вулиці в Ржищеві.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Добровольців у місті Рожище.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва Свято-Миколаївської вулиці в Роздільній.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Гетьмана Виговського у місті Ромни.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва Благодатної вулиці в Свесі.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Шкільної в селі Сіянці
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Платона Майбороди в Смілі.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва Покровської вулиці в Сокирянах.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Лівобережної у смт Стара Синява.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Азовська у місті Сторожинець.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Родини Алчевських у місті Суми.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Благовісна у місті Тальне.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва Промислової вулиці в Таращі.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва Садової вулиці в Теплику.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Молодіжної в селі Тесів
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Михайла Грушевського в Тетієві.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Довженка в Торецьку.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Благодатної у селі Требухів.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Ольги Копайгородської в Тульчині.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Івана Фірцака в Ужгороді.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Пилипа Орлика у місті Умань.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Сіцінського в Хмельницькому.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва Володимирської вулиці в Христинівці.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Сергія Олексієнка у місті Фастів.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва Джерельної вулиці в Часові Яру.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Гетьмана Сагайдачного в Черкасах.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Степана Бандери в Чернівцях.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Український хутір у місті Чернігів.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці 18 Вересня в Чернігівці.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Сагайдачного в Черняхові.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва Паркової вулиці в Чуднові.
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Героїв України у селі Шкарівка. (разом з провулком)
 Вулиця Ватутіна — колишня назва вулиці Свободи в Шполі.
 Вулиця Ватутіна'' — колишня назва вулиці Вишневої у селі Юровщина.

Білорусь 
 Вулиця Ватутіна (Борисов)
 Вулиця та проїзд Ватутіна (Мінськ)

Росія 
 Проспект і вулиця Ватутіна (Бєлгород)
 Вулиця Ватутіна (Валуйки)
 Вулиця Ватутіна (Чернянка)
 Вулиця Ватутіна (Владивосток)
 Вулиця Ватутіна (Нижній Новгород)
 Вулиця Ватутіна (Воронеж)
 Вулиця Ватутіна (Липецьк)
 Вулиця Ватутіна (Курськ)
 Вулиця Ватутіна (Тюмень)
 Вулиця Ватутіна (Санкт-Петербург)
 Вулиця Ватутіна (Новосибірськ)
 Вулиця Ватутіна (Єкатеринбург)

Див. також 
 Проспект Ватутіна

Вулиці в Україні
Вулиці, названі на честь людей